Grand Slam är engelska och avser inom olika spel och sportgrenar en storseger av något slag. Inom kortspel som  whist och bridge har den engelska termen översatts till svenska storslam. Det avser en spelomgång, där vinnaren tar hem alla tretton spel.

Det engelska ordet "slam" kan vara både substantiv och verb och har sin primära betydelse knuten till ett ljudligt och gärna aggressivt beteende med "slam the door" som exempel.  Smäll och smälla är svenska översättningar av denna betydelse. "Grand slam" skulle då kunna översättas med storsmäll.

Från kortspelsbetydelsen har uttrycket överförts till andra områden. Det kan avse:

 Grand slam (baseball) – ett home run med fyra spelare, som ger fyra poäng.
Grand Slam (bomb) – typ av stor bomb använd av brittiska flygvapnet under andra världskriget
 Grand Slam (golf) och
 Grand Slam (tennis)– vinst av samma spelare samma år i sportens fyra främsta internationella turneringar. I bägge sporterna omtalas dessa turnerningar som grands lam-turneringar.Konsekutiv grand slam betecknr vinst av samma spelare i de fyra turneringarna men under olika år.
 Grand Slam Cup – tysk internationell tennisturnering 1990–1999.
 Grand Slam Tennis – datorspel och wii-spel från EA Sports 2009

Underhållning 
 Grand Slam (film, 1978) – en walesisk komedifilm
 Grand Slam (musikgrupp) – ett band bildat av Thin Lizzy basist/sångaren Phil Lynott
 Grand Slam (TV-serie) – ett frågesportprogram i Storbritannien från 2003
 Grand Slam (TV-serie, USA) – en amerikansk remake från 2007

Källor